Le conservatisme, dans son sens le plus usuel, est une pensée politique qui a donné plusieurs aspects particuliers :
 
 le conservatisme culturel et le conservatisme social,
 le conservatisme religieux,
 le conservatisme fiscal,
 le conservatisme environnemental
 le conservatisme racial
 Le conservatisme ou biais conservateur est un phénomène psychologique.

Conservateur se réfère également à :

 En mathématiques, un champ conservateur est un champ vectoriel où il n'y a pas de rotation
 En politique, un membre d'un 
 Dans le judaïsme, au mouvement religieux massorti que l'on appelle judaïsme conservateur,
 En agro-alimentaire, à un composé ou un additif nommé conservateur alimentaire qui permet une plus longue conservation d'un produit naturel ou transformé.